California State University - Sacramento, een Amerikaanse universiteit
 California State University - Sonoma, een Amerikaanse universiteit
 California State University - Stanislaus, een Amerikaanse universiteit
 CSU Sibiu, een Roemeense basketbalclub